

Малиновий — селище, Нижньосергинський район, Свердловська область
 Малиновий — селище, Ржаксинський район, Тамбовська область